Флаг муниципального образования городское поселение Берёзово Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области Российской Федерации.

Первоначально флаг был утверждён 2 декабря 2009 года решением Совета депутатов городского поселения Берёзово № 74.

24 октября 2014 года, решением Совета депутатов городского поселения Берёзово № 68, данный флаг был утверждён повторно (без отмены предыдущего решения), с изменением пропорции жёлтой полосы с 1/4 на 2/9 от ширины флага, и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 9998.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Берёзово по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Описание флага, утверждённого 2 декабря 2009 года, гласило:

«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой полосой в 1/4 полотнища вдоль нижнего края; в белой части вплотную к полосе изображены три берёзы с зелёной листвой».

Описание флага, утверждённое 24 октября 2014 года, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу жёлтого цвета шириной 2/9 ширины полотнища. В центре полотнища изображены три, стоящие на жёлтой полосе, березы с зелёными кронами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения Берёзово, созданного с учётом исторического герба окружного города Берёзов Тобольского наместничества, Высочайше утверждённого а. Описание исторического герба гласит: .

Использование на флаге композиции исторического герба показывает внимательное и заботливое отношение местных жителей к своим традициям, истории и культуре Берёзово.

Флаг городского поселения перекликается с гербом Берёзовского муниципального района (герб с зелёной землёй), что подчёркивает единство двух муниципальных образований, общность их истории и культуры.

Берёзы как символ чистоты, плодородия, весны отражают живописную Берёзовскую природу. Изображение берёз делает композицию флага гласной, указывающей на название муниципального образования — Берёзово.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненной энергии и роста.

Примечания 

Флаги с изображением берёзы